

Personen
 Dido (mythologie), een koningin in de Romeinse mythologie
 Dido (bisschop), een bisschop uit de 7e eeuw
 Dido Armstrong, een Britse zangeres met de artiestennaam Dido 
 Dido (literatuur), een Zuid-Afrikaans schrijfster
 Nyboma Mwan'dido, een Congolees muzikant

Overig
 Dido of Tsezisch, een Nach-Dagestaanse taal
 Dido Amsterdam, Amsterdams dispuutgezelschap D.I.D.O.
 DIDO (kernreactor), een Britse kernreactor bij het Atomic Energy Research Establishment in Harwell, Oxfordshire.
 Dido (eik), een monumentale eik in het dorp Stoezjytsja, Oblast Transkarpatië, Oekraïne.